

Geografia 
Cina
Canton – capoluogo del Guangdong

Kiribati
Canton – atollo delle isole della Fenice

Stati Uniti d'America
Canton – città della Contea di Haywood, Carolina del Nord
Canton – capoluogo della Contea di Lincoln, Dakota del Sud
Canton – città della Contea di Hartford, Connecticut
Canton – capoluogo della Contea di Cherokee, Georgia
Canton – città della Contea di Fulton, Illinois
Canton – città della Contea di McPherson, Kansas
Canton – città della Contea di Oxford, Maine
Canton – città della Contea di Norfolk, Massachusetts
Canton – città della Contea di Fillmore, Minnesota
Canton – capoluogo della Contea di Madison, Mississippi
Canton – città della Contea di Lewis, Missouri
Canton – città della Contea di St. Lawrence, New York
Canton – capoluogo della Contea di St. Lawrence, New York
Canton – capoluogo della Contea di Stark, Ohio
Canton – città della Contea di Blaine, Oklahoma
Canton – borough della contea di Bradford, Pennsylvania
Canton – township della contea di Bradford Pennsylvania
Canton – capoluogo della Contea di Van Zandt, Texas
Canton – città della Contea di Buffalo, Wisconsin
Canton – città della Contea di Wayne, Michigan

Regno Unito
Canton – quartiere  di Cardiff, Galles

Persone
John Canton – fisico britannico
Mark Canton – produttore cinematografico statunitense

Altro
Canton – gruppo musicale italiano
Ispettore Canton – personaggio della serie televisiva Romanzo criminale